|-
| 170001 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170002 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170003 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170004 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170005 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170006 - ||  || 4 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 170007 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 170008 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 170009 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 170010 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 170011 - ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 170012 - ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 170013 - ||  || 28 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170014 - ||  || 26 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 170015 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170016 - ||  || 28 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 170017 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 170018 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170019 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170020 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170021 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170022 - ||  || 30 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 170023 - ||  || 30 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 170024 - || 2002 VH || 1 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170025 || 2002 VO || 2 noiembrie 2002 || Wrightwood || 
|-
| 170026 ||  || 4 noiembrie 2002 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 170027 ||  || 5 noiembrie 2002 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 170028 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170029 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170030 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170031 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170032 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170033 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170034 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170035 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170036 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170037 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170038 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170039 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170040 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170041 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170042 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170043 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170044 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170045 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170046 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170047 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170048 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170049 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170050 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170051 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 170052 - ||  || 3 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 170053 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170054 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170055 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170056 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170057 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170058 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170059 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170060 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170061 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170062 - ||  || 10 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170063 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170064 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170065 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170066 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170067 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170068 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170069 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170070 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170071 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170072 - ||  || 14 noiembrie 2002 ||  || 
|-
| 170073 - ||  || 9 noiembrie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 170074 - ||  || 5 noiembrie 2002 ||  || 
|-
| 170075 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170076 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170077 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170078 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170079 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170080 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170081 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170082 - ||  || 27 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170083 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 170084 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 170085 - ||  || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170086 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170087 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170088 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170089 - ||  || 7 decembrie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 170090 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170091 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170092 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170093 - ||  || 9 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170094 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170095 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170096 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170097 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170098 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170099 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170100 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-